Gellertstraße 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Gellertstraße 2 (Magdeburg), Sachsen-Anhalt
 Villa Gellertstraße 2 (Radebeul), Sachsen